La detentrice del titolo era Sara Errani, ma ha deciso di non partecipare. In finale Dominika Cibulková ha sconfitto Christina McHale con il punteggio di 7-63, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Dominika Cibulková (campionessa)
 Eugenie Bouchard (quarti di finale)
 Kaia Kanepi (quarti di finale)
 Magdaléna Rybáriková (primo turno)

 Yvonne Meusburger (primo turno)
 Bojana Jovanovski (secondo turno)
 Stefanie Vögele (primo turno)
 Zhang Shuai (ritirata, semifinale)

Qualificate 

  Madison Keys (primo turno)
  Ashleigh Barty (primo turno)

 Victoria Duval (secondo turno)
 Sharon Fichman (secondo turno)

Lucky loser 

  Lara Arruabarrena (secondo turno)

 Lesja Curenko (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Abierto Mexicano Telcel 2014
WTA Tour 2014